Muar (district), een district in de Maleisische deelstaat Johor
 Muar (stad), de hoofdplaats van het Maleisische district Muar
 Sungai Muar, een rivier in Maleisië